, , Abkürzung: SGZ) ist der wirtschaftliche Dachverband der slowenischen Volksgruppe in Kärnten. Er wurde 1988 von Wirtschaftstreibenden der slowenischen Volksgruppe in Südkärnten als überparteilicher Verband gegründet.
Sitz ist Klagenfurt ().
Der Verband betreut einen der aufstrebenden Wirtschaftsräume, 
die als Europaregion Adria–Alpe–Pannonia (EU-Zukunftsregion seit 2002) weiter gefördert und ausgebaut wird. 
Ursprünglich war Südkärnten ein strukturschwaches Gebiet, betreut der
Heute hat der Verband etwa 300 Mitglieder, meist Unternehmen in Österreich, Slowenien, Italien und am Westbalkan.

Der Verband engagiert sich in grenzüberschreitenden Wirtschaftsprojekten, der Unterstützung der Volksgruppe in wirtschaftlichen Fragen, und der Regionalentwicklung des Alpen–Adria–Raumes als mehrsprachiger Wirtschaftsregion. Dabei besteht enge Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsorganisationen, Behörden und NGOs in Slowenien, Österreich und auch Südtirol, und den Regionalprogrammen der EU.

Unterorganisationen und Programme sind etwa der Slowenische Businessclub in Österreich, die Jugendorganisation SGZmladina, Crossborder services 
und Schengen-Chance anlässlich des EU-Beitritt Sloweniens
oder SLO-GO als Programm der Exportförderung (zusammen mit der Wirtschaftskammer Kärnten im Rahmen der Initiative Unser Land zusammenwachsen.at - rastimoskupaj.at).

Siehe auch 
 Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ, Slowenischer Kultur- und Wirtschaftsverband, Slowenien–Italien)

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Verein (Österreich)
Organisation (Klagenfurt am Wörthersee)
Wirtschaftsorganisationen
Österreichisch-slowenische Beziehungen
Slowenen in Kärnten
Organisation (Kulturaustausch)
Gegründet 1988